

Lokalizacje

Niemcy 
 Linderhof – dzielnica gminy Kressbronn am Bodensee w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie

Inne 
 Linderhof – pałac

Zobacz też 
 Lindenhof